Monument als castellers (Vilafranca del Penedès), inaugurat el 1963, representant un pilar de 5
 Monument als castellers (el Vendrell), realitzat entre 1965 i 1976, representant un 4 de 8
 Monument als castellers (Tarragona), inaugurat el 1999 a la Rambla Nova de Tarragona, representant un 4 de 8
 Monument als castellers (Barcelona), finalitzat l'any 2012 a la plaça de Sant Miquel de Barcelona
 Monument als Xiquets de Valls, o Monument als castells, inaugurat el 1969 a Valls, representant un 4 de 9, un 2 de 7 i un pilar de 6.